San Francesco kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Francesco di Paola, ort, Sicilien, Messina, 
 San Francesco (ort i Italien, Toscana), Province of Florence, 
 San Francesco (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 San Francesco (ort i Italien, Veneto), Provincia di Treviso, 
 San Francesco (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar